Prawo pożądania – hiszpański film z 1987 r. w też. Pedro Almodóvara
 Prawo pożądania – kolumbijska telenowela